angielska wersja imienia Rajmund

Osoby o nazwisku Raymond:
 Eric Steven Raymond – jedna z wiodących postaci ruchu Otwartego Oprogramowania
 Michel Raymond – francuski polityk
 Lisa Raymond – amerykańska tenisistka
 Fred Raymond (właśc. Friedrich Vesely) – austriacki twórca piosenek i kompozytor operetkowy
 Fulgence Raymond – francuski neurolog
 Mathias Raymond – monakijski wioślarz
 Jade Raymond – kanadyjska producentka gier wideo
 Michael Raymond-James – amerykański aktor

Miejscowości we Francji:
 Raymond – miejscowość i gmina w Regionie Centralnym, w departamencie Cher

Miejscowości w USA:
 Raymond – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Raymond – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Raymond – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Raymond – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Raymond – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 Raymond – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Hinds
 Raymond – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Lancaster
 Raymond – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Raymond – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Raymond – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Union
 Raymond – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Raymond – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pacific
 Raymond – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
 Raymond – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Union
Gminy w USA:
 Raymond (ang. Raymond Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe
 Raymond (ang. Raymond Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Raymond (ang. Raymond Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Raymond (ang. Raymond Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Raymond (ang. Raymond Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Raymond (ang. Raymond Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Raymond (ang. Raymond Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Raymond (ang. Raymond Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Raymond (ang. Raymond Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Raymond (ang. Raymond Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Raymond (ang. Raymond Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine